Laupp ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Laupp (* 1957), deutscher Karatemeister
 Johann Andreas Laupp (1776–1846), Bürgermeister und erster Oberbürgermeister von Tübingen